Luboš Kubík (Vysoké Mýto, 20 de janeiro de 1964) é um ex-jogador de futebol tcheco, que atuava como meio ou libero.

Carreira 
Iniciou a carreira em 1981, no Spartak Hradec Králové, mudando-se para a capital já no ano seguinte para jogar no Slavia Praga. Com a abertura política do Leste Europeu nos anos 80, pôde transferir-se para o Ocidente, onde foi jogar na Fiorentina, em 1989. Pela Seleção Tchecoslovaca, por qual atuava desde 1985, jogou a Copa do Mundo FIFA de 1990. A equipe sucumbiria nas quartas-de-final ante a futura campeã Alemanha Ocidental.

Kubík já estava no Metz, da França, quando a Tchecoslováquia separou-se no primeiro dia de 1993. Como a seleção já disputava as eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 1994, um combinado entre tchecos e eslovacos fez a equipe existir virtualmente para o resto das eliminatórias, mas a classificação não veio. Agora na recém-formada Seleção Tcheca, participou do vice-campeonato na Eurocopa 1996, o primeiro torneio disputado pela nova equipe, que novamente sucumbiria, de virada, ante os alemães - já unificados. Pela República Tcheca, o meia jogaria sua última partida no ano seguinte.

Àquela altura Kubík já havia rodado por Nuremberg, equipes menores tchecas e pelos Estados Unidos, onde jogou no Chicago Fire e no Dallas Burn. É atualmente assistente técnico da equipe sub-23 da Seleção Norte-Americana .

Títulos 
 Slavia Praga
 Campeonato Tcheco de Futebol: 1997
 Dallas Burn
 Major League Soccer: 1998

Ligações externas 
Perfil em Fotbal.cz 

Futebolistas da Tchecoslováquia
Futebolistas da Chéquia
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Treinadores do Śląsk Wrocław
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996